Mohamed Abrouk peut désigner :
 Mohamed Abrouk (mort en 1998), officier marocain ;
 Mohamed Abrouk (né en 1943), footballeur algérien.